

Sigle
 União Democrática Nacional – partito politico brasiliano del passato
 Unione Democratica Nazionale – coalizione elettorale italiana

Codici 
 UDN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Codroipo (Italia)